Нагорск — посёлок городского типа, административный центр Нагорского района Кировской области России, образует Нагорское городское поселение.

География 
Посёлок расположен на правом берегу Вятки вблизи устья реки Кобры, в 100—105 км к северо-востоку от Кирова. Имеется автодорога к посёлку от города Слободской, продолжающаяся далее на север к населённым пунктам Синегорье, Кобра, Орлецы.

История 
Населённый пункт основан в 1595 году. Решением исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 6 сентября 1965 года село Нагорское отнесено к категории рабочих посёлков с присвоением наименования Нагорск.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО посёлок Нагорск образует муниципальное образование Нагорское городское поселение.

Население

Экономика 
По данным сайта Центра занятости населения Кировской области в Нагорском районе преобладает лесоперерабатывающей сектор экономики, государственный сектор (больницы, школы), торговля, ряд швейных предприятий.

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Кировской области
Районные центры Кировской области
Населённые пункты Нагорского района